Funes – gmina w Hiszpanii
 Funes – miasto w Argentynie
 Funes – miasto w Kolumbii